Drewry ist 

der Familienname folgender Personen:

 Arthur Drewry (1891–1961), britischer Fußballfunktionär
 David Drewry (* 1947), britischer Glaziologe und Geophysiker
 Patrick H. Drewry (1875–1947), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Drewry Car Co., britischer Fahrzeughersteller und -händler
 Drewry-Eisstrom, ein nach David Drewry benannter Eisstrom im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Drewry, ein nach David Drewry benannter Berg in der Ross Dependency, Antarktika